Стаття містить інформацію про груповий етап Ліги Європи УЄФА 2012-13.

У груповому етапі брали участь 48 клубів: 31 команд, що пройшли через кваліфікацію, 7 тих, які автоматично потрапили до раунду та 10 команд, котрі програли в четвертому (плей-оф) кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів (п'ять із чемпіонської і п'ять з нечемпіонської кваліфікації).

Жеребкування 

Жеребкування відбулося в Монако 31 серпня 2012 року.

ВТ Володар трофею автоматично очолює перший кошик.
К Пройшли кваліфікацію.
ЛЧ Команди, що не пройшли кваліфікацію до Ліги чемпіонів.

Групи

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K 

</div>

Група L

Див. також 
 Груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА 2012—2013

Джерела

Посилання 
 Сторінка Ліги Європи на сайті УЄФА

Ліга Європи УЄФА 2012—2013